Podak ist der Name von:

 Bernd Podak (1942–2018), deutscher Handballtorwart
 Klaus Podak (1943–2019), deutscher Journalist